Yaosaro Tarangau Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2004.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné